Desa Arjasa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Arjasa (administrativ by i Indonesien, lat -8,07, long 113,87), Jawa Timur, 
 Desa Arjasa (administrativ by i Indonesien, lat -7,72, long 114,12), Jawa Timur, 
 Desa Arjasa (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 115,29), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar